A Copa Davis de 2010 foi a 99ª edição da principal competição do tênis masculino. No grupo mundial, 16 equipes disputam a competição, que começou dia 5 de março e terminou no dia 5 de dezembro de 2010. A Equipe Sérvia de Copa Davis sagrou-se campeã, ao vencer a Equipe Francesa de Copa Davis.

Grupo Mundial

Jogos

Campeão

Grupos regionais

Repescagem

As partidas da repescagem aconteceram entre os dias 17 e 19 de setembro, entre os perdedores da 1ª rodada do Grupo Mundial e os vencedores do Grupo I.

Zona das Américas

Grupo I

 
 
 
 
 

Grupo II

 
  
 
 
  
  
 
  

Grupo III

 
  
 
 
  
 
  

Grupo IV

 
 
  
 
 
|}

Zona da Ásia/Oceania

Grupo I
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo II

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo III
 
 
 
 
 
 
 

Grupo IV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Zona da Europa/África

Grupo I
 
  
  
 
  
  
 
 
 
 
  

Grupo II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Grupo III/Europa
 
 
   
   
 
 
 
 
 
   
   

Grupo III/África
  
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
  
   
|}

Fonte